

Cinema
King Lear (1909) – film di James Stuart Blackton e di William V. Ranous
King Lear (1916) – film di Ernest C. Warde
Re Lear (King Lear) (1971) – film di Peter Brook
Re Lear (King Lear) (1983) – film di Michael Elliott
King Lear (1987) – film di Jean-Luc Godard
King Lear (1999) – film di Brian Blessed e Tony Rotherham
King Lear (2008) – film di Trevon Nunn

Televisione 
King Lear (2018) – film di Richard Eyre

Teatro
Re Lear (King Lear) – opera teatrale di William Shakespeare
King Lear (1976-1978) – opera lirica di Aribert Reimann

Pagine correlate
Re Lear (disambigua)